Woodlawn (Arkansas) puede hacer referencia a dos lugares en el estado de Arkansas, Estados Unidos:

 Woodlawn (condado de Cleveland, Arkansas), un lugar designado por el censo en el condado de Cleveland; o
 Woodlawn (condado de Lonoke, Arkansas), un área no incorporada en el condado de Lonoke.